5 nazwy miejscowości i ich części w Polsce: 
 Kolonia Stara Wieś – kolonia wsi Stara Wieś w woj. lubelskim w pow. radzyńskim, w gminie Borki
 Kolonia Stara Wieś – część wsi Stara Wieś w woj. lubelskim w pow. krasnostawskim, w gminie Kraśniczyn
 Kolonia Stara Wieś – kolonia wsi Stara Wieś w woj. łódzkim w pow. radomszczańskim, w gminie Przedbórz
 Kolonia Stara Wieś – kolonia wsi Stara Wieś w woj. łódzkim w pow. piotrkowskim, w gminie Rozprza
 Kolonia Stara Wieś – kolonia wsi Stara Wieś w woj. lubelskim w pow. hrubieszowskim, w gminie Mircze
 Stara Wieś-Kolonia